Cabin Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cabin Creek (Alaska)
 Cabin Creek (Colorado)
 Cabin Creek (Montana)
 Cabin Creek (Washington)
 Cabin Creek (West Virginia)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Cabin Creek (Virginia)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Cabin Creek Battlefield, in Pensacola, Oklahoma, ID-Nr. 71000669
 Cabin Creek Covered Bridge, in Tollesboro, Kentucky, ID-Nr. 76000912
 Cabin Creek Historic District, in Easton, Washington, ID-Nr. 79002545
 Cabin Creek Ranch, in Black Butte, Idaho, ID-Nr. 90000890
 Cabin Creek Ranger Residence and Dormitory, in Wilsonia, Kalifornien, ID-Nr. 78000368